Tlaxcala – città del Messico
 Tlaxcala – stato del Messico
 Tlaxcala – stato del Messico del periodo azteco